Ladná, gemeente in Tsjechië
Ładna, plaats in Polen